Konstantin Szczerbakow (ur. 1963) – rosyjski pianista
 Konstantin Szczerbakow (1891–1983) – rosyjski wojskowy, działacz emigracyjny